Copa Sudamericana 2005 var den fjärde upplagan av turneringen. Alla länder i CONMEBOL skickade representationslag, där alla länder fick två platser var förutom Argentina och Brasilien. Argentina fick sex platser och Brasilien fick 8 platser tilldelade sig. Två lag från Mexiko och ett från USA bjöds även in till turneringen.

Argentina fick två direktplatser till åttondelsfinalen, dessutom fick de regerande mästarna som också var från Argentina, Boca Juniors, en plats i åttondelsfinalerna. Dessutom fick de tre inbjudna lagen direktplatser till åttondelsfinalerna.

Preliminära omgångar
Två preliminära omgångar spelades med alla deltagande lag förutom tre lag från Argentina (Boca Juniors, Vélez Sarsfield och River Plate), laget från USA (D.C. United) samt de två lagen från Mexiko (Club América och UNAM). Alla argentinska och brasilianska klubbar som skulle spela de preliminära omgångarna fick gå in i den andra preliminära omgången.

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Källor

2005 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2005
2005